

Cinema 
 Abilene – film del 1999 diretto da Joe Camp III con Ernest Borgnine

Geografia 
 Abilene – regione storica della Siria meridionale al confine siro-palestinese
 Abilene – città del Kansas (Stati Uniti d'America)
 Abilene – città del Texas (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Abilene Network – rete telematica parte di Internet2

Musica 
 Abilene – traccia dell'album C'mon C'mon di Sheryl Crow del 2002

Altro 
 Paradosso di Abilene